A veszprémi 19-es jelzésű autóbusz a Színház és a Pápai úti forduló között közlekedett külön rendeletre, kései színházi előadások után. A város lakótelepeit bejárva 39 perc alatt ért a Pápai úti fordulóba. A vonal által érintett megállókban csak leszállás céljából álltak meg az autóbuszok.

Megállóhelyei 

!Perc (↓)
!Megállóhely neve
!Átszállási kapcsolatok a járat megszűnésekor
|-
|0
|Színházinduló végállomás
|
|-
|4
|Egyetem utca
|align=left|
|-
|5
|Stadion utca 19.
|align=left|
|-
|6
|Billege utca
|align=left|
|-
|7
|Egry József utca
|align=left|
|-
|10
|Füredi utca
|align=left|
|-
|11
|Mester utca
|align=left|
|-
|15
|Lóczy Lajos utca
|align=left|
|-
|16
|Cholnoky Jenő utca
|align=left|
|-
|17
|Vilonyai utca
|align=left|
|-
|18
|Budapest utca
|align=left|
|-
|19
|Bolgár Mihály utca
|align=left|
|-
|20
|Tölgyfa utca
|align=left|
|-
|21
|Március 15. utca
|align=left|
|-
|22
|Aradi vértanúk utca
|align=left|
|-
|23
|Haszkovó utca
|align=left|
|-
|25
|Munkácsy Mihály utca
|align=left|
|-
|27
|Petőfi Sándor utca
|align=left|
|-
|29
|Autóbusz-állomás
|align=left|
|-
|31
|Hotel
|align=left|
|-
|33
|Színház
|align=left|
|-
|36
|Patak tér
|align=left|
|-
|37
|Dózsa György tér
|align=left|
|-
|38
|Tizenháromváros tér
|align=left|
|-
|39
|Pápai úti fordulóérkező végállomás
|align=left|
|}

Források 

Veszprém megszűnt autóbuszvonalai